Caecoonops är ett släkte av spindlar. Caecoonops ingår i familjen dansspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dansspindlar
Caecoonops